Silicon Power Computer & Communications Incorporated (кратко — Silicon Power и SP, дословный перевод — Сила кремния, или Кремниевая сила, читается — Силикон Пауэр) — тайваньская компания, производящая карты памяти, USB-флэш-накопители, портативные жёсткие диски, модули DRAM, устройства для чтения карт памяти, твердотельные накопители, USB-адаптеры и другую компьютерную продукцию.

Компания была основана в 2003 году группой профессионалов, специализирующихся на международном бизнесе, глобальном маркетинге и техническом проектировании флэш-хранилищ данных. Silicon Power производит решения для цифровой памяти и хранения как для потребителей, так и для профессионального использования. 

Имеет офисы в Японии, Нидерландах, на Балканах, в России, Китае, Индии, США (основаны в 2004-2008 гг.), а также производственные мощности на Тайване и логистические мощности на Тайване и в Нидерландах. 

В 2012 году Silicon Power изменил статус с частного на публичный на OTC Taiwan Exchange (TWO).

В опросе Common Wealth Magazine, проведенном в 2010 году, Silicon Power заняла 11-е место в списке 1000 самых быстрорастущих производителей Тайваня и 1-е место в отрасли полупроводников.

См. также 

 Acer
 Asus
 Gigabyte Technology
 MSI
 Transcend

Примечания

Источники  

Официальный сайт 

Компании Тайбэя
Производители электроники Тайваня